Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Norman che ha battuto in finale Richard Fromberg 6–3, 6–3, 2–6, 6–4.

Teste di serie 

 Karol Kučera (semifinali)
 Félix Mantilla (primo turno)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Thomas Johansson (primo turno)

 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Richard Fromberg (finale)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Sláva Doseděl (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1998
ATP Tour 1998